La denominación de Bayer Psi Aurigae (ψ Aur / ψ Aurigae) es compartida por diez sistemas estelares distintos que se encuentran en la constelación de Auriga cerca del límite con Lince:

 ψ1 Aurigae (46 Aurigae)
 ψ2 Aurigae (50 Aurigae)
 ψ3 Aurigae (52 Aurigae)
 ψ4 Aurigae (55 Aurigae)
 ψ5 Aurigae (56 Aurigae)
 ψ6 Aurigae (57 Aurigae)
 ψ7 Aurigae (58 Aurigae)
 ψ8 Aurigae (60/61 Aurigae)
 ψ9 Aurigae (HIP 33377/SAO 41446)
 ψ10 Aurigae (16 Lyncis)

La mayor parte de las estrellas Psi Aurigae pertenecían a la antigua constelación de Telescopium Herschelii, hoy en desuso.